komedie (genre) - filmgenre gebaseerd op humor
 comedyserie - komische televisieserie
 Stand-upcomedy - humoristische theatervorm

Zie ook
 komedie